

Patronyme 

 Prince Kusakabe, prince héritier impérial de 681 jusqu'à sa mort en 689
 Kusakabe Kimbei (1841-1934), photographe japonais
 Kie Kusakabe (née en 1978), judokate japonaise
 Masakazu Kusakabe (né en 1946), artiste japonais

Marque 
 Kusakabe est une marque de peinture